HMAS Success je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Success (H-02)
 HMAS Success (AOR 304)

Success